Назаровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Тюменская область 
 Назаровское сельское поселение — входит в Абатский район.

Ярославская область 
 Назаровское сельское поселение — входит в Рыбинский район.